Emerging  – manga del 2004 scritto e disegnato da Masaya Hokazono
 Emerging – album della Phil Keaggy Band del 1977
 Emerging – film del 1985 diretto da Kathy Mueller